Barbero ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Barbero († 2013), argentinischer Schauspieler
 Alessandro Barbero (* 1959), italienischer Historiker und Hochschullehrer
 Carlos Barbero (* 1991), spanischer Radsportler
 Gerardo Barbero (1961–2001), argentinischer Schachgroßmeister
 Luis Barbero (1916–2005), spanischer Schauspieler
 Nacho Barbero (* 1982), argentinischer Pokerspieler
 Raúl Barbero (1917–2014), uruguayischer Journalist, Librettist und Dramatiker
 Sergio Barbero (* 1969), italienischer Radrennfahrer
 Tania Calvo Barbero (* 1992), spanische Bahnradsportlerin

Siehe auch:
 Barbro